Culebrina puede referirse a:

 la pieza de artillería culebrina;
 la erupción cutánea producida por el Herpes zóster.
 el nombre común de la planta Dracunculus canariensis el nombre común de la planta Dracunculus vulgaris'''; y
 la pedanía de Culebrina del municipio de Lorca.